Љиљан у хералдици, општи симбол
 Значка Златни љиљан, симбол одликовања